Acquia steht für:
 Acquia (Unternehmen), US-amerikanische Softwarefirma, siehe Dries Buytaert
 Acquia Run, Fluss im US-Bundesstaat Kentucky

Siehe auch:
 Aquia